Jake Green kan syfta på:

* Jake Green, fiktiv person i TV-serien Jericho
 Jake Green (född 1994), sydafrikansk roddare